Уолтер Маттау (, настоящее имя Уолтер Джон Маттоу, Walter John Matthow; 1 октября 1920, Нью-Йорк — 1 июля 2000, Санта-Моника) — американский актёр-комик, который в 1967 году удостоился «Оскара» за лучшую роль второго плана — в комедии «Азарт удачи».

Биография 
Актёр родился в Манхэттене в семье евреев-эмигрантов из Российской империи (нынешней Украины и Литвы). Служил на фронте в одной эскадрилье с Джимми Стюартом, имел определенный успех на Бродвее и дважды выигрывал театральную премию «Тони».

До 1966 года Маттау играл в фильмах с участием таких звезд, как Берт Ланкастер, Кэри Грант и Одри Хепбёрн («Шарада»), Ингрид Бергман («Цветок кактуса»). Однако подлинную известность принес ему фильм «Азарт удачи» (1966), в котором он сыграл вместе с другим известным комиком — Джеком Леммоном. Этот фильм принес Маттау премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

В 1968 году они снова снялись вдвоем с Леммоном в популярной киноверсии пьесы Нила Саймона «». За этим последовало ещё восемь фильмов с их участием. За пределами съемочной площадки Маттау и Леммон стали лучшими друзьями. Среди их последних совместных работ — комедии «Старые ворчуны» (1993) и «Старые ворчуны разбушевались» (1995), в которой к их компании присоединилась София Лорен.

Маттау скончался на 80-м году жизни в медицинском центре Сент-Джона в Санта-Монике.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Актёры и режиссёры театра на идише
Похороненные на Вествудском кладбище
Выпускники Средней школы Сьюард Парк
Выпускники Новой школы